Міграція бази даних
 Міграція населення
 Внутрішня міграція
 Сезонна міграція
 Трудова міграція
 Міграція (хімічних елементів)
 Міграція нафти і газу
 Міграція підземних вод
 Міграція тварин
 Міграція птахів